

Toponímia

Comunas italianas
Bassano del Grappa — na província de Vicenza, Vêneto
Bassano Bresciano — na província de Brescia, Lombardia
Bassano in Teverina — na província de Viterbo, Lácio
Bassano Romano — na província de Viterbo, Lácio
San Bassano — na província de Cremona, Lombardia

Outros países 
Nova Bassano — município do Rio Grande do Sul, Brasil
Bassano (Alberta) — localidade na província de Alberta, Canadá

Pessoas 
Bassiano de Lodi (319–409) — santo e bispo italiano também conhecido como São Bassano

Pintores italianos 
Jacopo Bassano
Leandro Bassano (1557–1622) — filho de Jacopo
Francesco Bassano, o Jovem (1549–1592)

Outros 
6460 Bassano — asteroide

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos